Brauchsdorf ist der Name folgender Orte:

 Brauchsdorf (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft in der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Brauchsdorf (Tiefenbach), Weiler der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern